Olyra kan syfta på:

 Olyra (djur) – ett släkte av fiskar
 Olyra (växter) – ett släkte av växter